L'Algarve Cup 2020 est la vingt-septième édition de l'Algarve Cup, compétition internationale amicale de football féminin qui a lieu chaque année en Algarve, au Portugal. Le tournoi se déroule du 4 au .

La finale opposant l'Allemagne à l'Italie est annulée en raison de l'épidémie de coronavirus.

Équipes

Tirage au sort 
Le tirage au sort a eu lieu le 7 janvier 2020.

Phase qualificative

Phase éliminatoire

Médailles

Cinquième place

Notes et références 

2020
Football au Portugal en 2020
Sport en mars 2020